Institut für Lehrerfortbildung bezeichnet:

 Institut für Lehrerfortbildung in Gars am Inn für Lehrkräfte, die in Bayern katholischen Religionsunterricht erteilen
 Institut für Lehrerfortbildung in Hamburg, 1925 gegründet und 2003 im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung aufgegangen
 Institut für Lehrerfortbildung in Essen-Werden, katholisches Institut in Nordrhein-Westfalen im Auftrag der fünf (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn.